Ломбарди, Филиппо: 
 Ломбарди, Филиппо (, род. 1956) — швейцарский политик, возглавляет Совет кантонов Швейцарии.
 Ломбарди, Филиппо (, род. 1990) — итальянский футболист.